Первый дивизион Саудовской Аравии по футболу 2016/2017  проходил с 11 августа 2016 года по 5 мая 2017 года.

По итогам прошлого сезона в Про-лигу вышли «Аль-Иттифак» и «Аль-Батен», во Второй дивизион вылетели «Эр-Рияд» и «Эд-Диръия», а также «Аль-Моджзель», исключённый за договорные матчи. Лигу пополнили клубы «Наджран» и «Хаджер», занявшие соответственно 13-е и 14-е места в Про-лиге, а также команды Второго дивизиона: «Аль-Адалх» (победитель Группы A), «Аль-Кайсума» (победитель Группы B) и «Ведж» (2-е место в Группе A и победа в плей-офф).

Клубы

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Статистика лиги на сайте goalzz.com   
 Статистика лиги на сайте rsssf.com  

2016/2017
Спорт в Саудовской Аравии в 2016 году
Спорт в Саудовской Аравии в 2017 году
Азиатские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2016/2017